«Пантелеймон-Виктория» или «Пантелеймон» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, первый корабль Российского императорского флота, в конструкции которого была применена система диагональных связей.

Описание корабля 
Двухдечный трёхмачтовый парусный линейный корабль с деревянным корпусом. Корабль был построен «на французский манер» по собственному проекту французского корабельного мастера . Для обеспечения продольной прочности в конструкции этого корабля впервые в России была применена система диагональных связей. Длина судна составляла 46 метров, ширина — 12,2 метра, а осадка — 5,4—5,74 метра. Вооружение судна состояло из 66 орудий, а экипаж — из 470 человек.

Назван в честь побед при Гангуте и Гренгаме, случившихся  и 1720 годов, соответственно, в день святого Великомученика Пантелеймона.

История службы 
Корабль «Пантелеймон-Виктория» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер . В том же году под командованием капитана 2-го ранга Н. П. Вильбоа был проведён из Санкт-Петербурга к Котлину.

В 1722 и 1723 годах выходил в практические плавания в Финский залив в составе отрядов и эскадр кораблей Балтийского флота, в том числе в июле 1723 года для испытания своих мореходных качеств. В кампанию 1726 года использовался для обучения экипажа на Кронштадтском рейде и с другими кораблями флота выходил в плавание в Финский залив. В 1727 году вновь выходил в практические плавания в Финский залив. В 1728 году находился в Кронштадтской гавани и не вооружался.

В 1734 году в составе флота принимал участие в плавании к Пиллау и Данцигу. В сентябре того же года совершил переход из Кронштадта в Ревель.

В 1736 году корабль «Пантелеймон-Виктория» был признан ветхим и разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами корабля «Пантелеймон-Виктория» в разное время служили:
 капитан 2-го ранга Н. П. Вильбоа (1721 год);
 вице-адмирал Д. Вильстер (1723 год);
 капитан 1-го ранга К. Н. Зотов (1726 год);
 капитан 2-го ранга  (1728 год);
 лейтенант майорского ранга  (1734 год).

Модель корабля 
Впервые модель корабля «Пантелеймон-Виктория» была построена в масштабе 1:48 российским мастером Алексеем Барановым. При строительстве модели использовались архивные документы и единственный сохранившийся теоретический чертеж корабля, а стиль оформления был воссоздан на основе изображения французского линейного корабля «» из . Для изготовления деревянных деталей модели использовались древесина груши, чёрного дерева и самшита, артиллерия и металлические части были изготовлены из сплавов серебра, меди, латуни и стали. Все детали модели подвергались искусственному старению, а металлические — еще и патинированию.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи